Подволошинское сельское поселение — муниципальное образование, сельское поселение Катангского района Иркутской области России. Административный центр — единственный населённый пункт на территории поселения село Подволошино. Ранее в состав поселения входил также упразднённый посёлок Надеждинск.

Территория поселения расположена в юго-восточной части Катангского района, в бассейне реки Нижняя Тунгуска. Подволошинское сельское поселение граничит на севере с Непским муниципальным образованием, на всём остальном протяжении границы поселения совпадают с границами между Катангским и Киренским районами Иркутской области.

Население 

 Гендерный состав
По результатам Всероссийской переписи населения 2010 года численность населения муниципального образования составила 467 человек, в том числе 236 мужчины и 231 женщина.

Примечания 

Муниципальные образования Катангского района
Сельские поселения Иркутской области